De doden (Engelse titel The Dead), een novelle van James Joyce uit 1906 ;
 The Dead (1987), een dramafilm uit 1987, gebaseerd op James Joyce' boek,  onder regie van John Huston.
 The Dead (2010), een horrorfilm uit 2010 onder regie van Jonathan en Howard J. Ford.
 The Dead (band), een Amerikaanse rockband